Ма́ллиган — фамилия. Известные носители:
 Маллиган, Дейв (род. 1982) — новозеландский футболист.
 Маллиган, Джерри (1927—1996) — американский джазовый саксофонист.
 Маллиган, Кэри (род. 1985) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Маллиган, Ричард (1932—2000) — американский актёр.
 Маллиган, Роберт (1925—2008) — американский режиссёр.

Вымышленные
 Мидас Маллиган — один из героев романа «Атлант расправил плечи» американской писательныцы Айн Рэнд — легендарный банкир, который за всю свою жизнь не сделал ни одного неудачного вложения.

Топонимы 
 Маллиган — тауншип в округе Браун, Миннесота, США.